Bru puede referirse a:

Biografías 

 Roser Bru (1923), pintora y grabadora chilena.
 Aine Bru artista del siglo XVI
 Claudio López Bru (1853 -1925), segundo Marqués de Comillas.
 Lluís Bru (1868-1952) Mosaísta y escenógrafo modernista.
 Federico Laredo Brú, Presidente de la República de Cuba (1936-1940).
 Francisco Bru Sanz (1885-1962), primer seleccionador español de fútbol en 1920.
 Jaume Bru i Vidal (1921-2000) historiador y poeta valenciano.
 César Isidro Actis Bru, (1942), poeta, narrador y periodista.
 Antonio Brú es Doctor en física e investigador.
 Jon Bru (1977), ciclista español.

Geografía y etnografía 
 Bru (etnia), o reang, etnia de la India.
 Brû es una población y comuna francesa.
 Brú na Bóinne complejo arqueológico en Irlanda.
 Bru es el código IATA para el Aeropuerto de Bruselas (Bélgica).